Гончаре́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия. Происходит от названия профессии гончар.

Известные носители

А 
 Гончаренко, Аверкий Матвеевич (1890—1980) — российский и украинский военный деятель, коллаборационист времён Второй мировой войны.
 Гончаренко, Агапий (1832—1916) — украинский священник, издатель и общественный деятель, один из первых украинских политических эмигрантов в США, дьякон русской посольской церкви в Афинах, корреспондент.
 
 
 Гончаренко, Анатолий Алексеевич (род. 1940) — советский и российский учёный, специалист по генетике, селекции и семеноводству озимой ржи.
 Гончаренко, Ангелина Павловна (род. 1994) — российская хоккеистка.

Б — В 
 Гончаренко, Борис Трофимович (1927—1999) — украинский советский партийный деятель.
 Гончаренко, Валерий Васильевич (1942—2000) — украинский поэт, член Союза писателей Украины.
 Гончаренко, Вениамин Алексеевич (1929—2013) — российский живописец.
 
 
 Гончаренко, Владислав Фёдорович (род. 1962) — Герой Советского Союза.
 Гончаренко, Владлен Игнатьевич (род. 1931) — советский юрист, педагог, профессор.

Г — E 
 Гончаренко, Геннадий Иванович (род. 1921) — советский писатель.
 Гончаренко, Георгий Иванович (1877—1940) — генерал-майор Генштаба, поэт и прозаик, возможный автор текста песни «Поручик Голицын».
 Гончаренко, Евгений Геннадьевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Гончаренко, Евдокия Борисовна (Татаренко; 1926—2020) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

И — Л 
 
 Гончаренко, Игнат Тихонович (1835—1917) — украинский бандурист.
 Гончаренко, Инна Германовна (род. 1968) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
 Гончаренко, Любовь Ивановна (род. 1957) — советский и российский учёный.

М — С 
 Гончаренко, Макар Михайлович (1913—1997) — советский футболист и тренер.
 Гончаренко, Михаил Иванович (1861—1917) — генерал-лейтенант, и. о. наказного атамана бригады Оренбургского казачьего войска.
 
 Гончаренко, Нина Ивановна (1919—1996) — советская певица.
 
 Гончаренко, Роман Александрович (род. 1993) — украинский футболист.
 Гончаренко, Светлана Валентиновна (род. 1971) — российская легкоатлетка.
 Гончаренко, Семён Устинович (1928—2013) — украинский педагог, доктор педагогических наук, профессор.

См. также 
 Гончар
 Гончаров